4 miejscowości w Polsce:
 Dębie – kolonia w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. wąbrzeskim, w gminie Płużnica 
 Dębie – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Grójec 
 Dębie – wieś w woj. opolskim, w pow. opolskim, w gminie Chrząstowice 
 Dębie – wieś w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie Popów